Напряги извилины:

 Напряги извилины — американский телевизионный сериал 1965—1970 годов.
 Напряги извилины — американский художественный фильм 2008 года.